Ringel puede referirse a:

 Jean Désiré Ringel de Illzach, artista francés; o
 Gerhard Ringel, matemático alemán.